Kogaionon se poate referi la

 Kogaionon - muntele sacru al geților menționat de Strabon
 Kogaionon - un mamifer din perioada Cretacicului

Nume proprii